Jota Moraes, nome artístico de João do Amor Divino Moraes Pontes (Caçapava, ) é um pianista, arranjador e compositor brasileiro. Trabalhou com inúmeros nomes da música brasileira, contribuindo para vários gêneros, do pagode ao rock. Uma série para TV, de 13 episódios, intitulada Origens - Jota Moraes, foi criada para contar sua história.

Ligações externas 
 
 Jota Moraes Discogs
 

Compositores do estado de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo
Pianistas do estado de São Paulo
Naturais de Caçapava